Academia Europeia de Polícia
 Associação Empresarial de Portugal — antiga Associação Industrial Portuense
 Associação dos Escoteiros de Portugal

Desambiguações de siglas